Шань-шуй (, ) — традиционные китайские пейзажные композиции с изображением гор и воды, сакральных элементов, символизирующих мужское и женское начало инь-ян. Для рисунка используются минеральные краски или чёрная тушь; изображения сопровождаются каллиграфическими надписями.

Жанр сложился в начале нашей эры, высочайший его расцвет — X—XIII века (художники Го Си, Ли Тан, Ма Юань).

См. также 
 Цветы и птицы — другой поджанр пейзажной живописи

Примечания

Ссылки 

Живопись Китая